Николай Аничков:
 Аничков, Николай Адрианович (1809—1892) — русский дипломат, тайный советник.
 Аничков, Николай Милиевич (1844—1916) — русский деятель народного просвещения.
 Аничков, Николай Мильевич (род. 1941) — российский патоморфолог, сын М. Н. Аничкова и внук Н. Н. Аничкова.
 Аничков, Николай Николаевич (1885—1964) — советский патолог, генерал-лейтенант, академик АН и АМН СССР, сын Николая Милиевича Аничкова.